Freedley ist der Familienname folgender Personen:

 John Freedley (1793–1851), US-amerikanischer Politiker
 Vinton Freedley (1891–1969), US-amerikanischer Theaterproduzent